Ро́нальд «Рон» Ча́рльз Брю́эр (; род. 16 сентября 1955, Форт-Смит, Арканзас) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции атакующего защитника. Учился в Уэстаркском общественном колледже и Университете Арканзаса, в 1978 году был выбран на драфте НБА под 7-м номером командой «Портленд Трэйл Блэйзерс». Позже выступал за команды «Сан-Антонио Спёрс», «Кливленд Кавальерс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Нью-Джерси Нетс» и «Чикаго Буллз». Всего в НБА провёл 8 сезонов. Включался в 1-ую сборную новичков НБА (1979). В 1978 году признавался баскетболистом года среди студентов конференции Southwest, а также включался во 2-ую всеамериканскую сборную NCAA. Всего за карьеру в НБА сыграл 501 игру, в которых набрал 5971 очко (в среднем 11,9 за игру), сделал 971 подбор, 920 передач, 480 перехватов и 249 блокшотов.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Арканзас Рейзорбэкс» (баскетбол)
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Чикаго Буллз»